Tazagyukh kan syfta på följande platser:

Armenien 

 T'azagyugh, ort, Gegharkunik, 
 Nor Gyugh, ort, Kotajk, 

Robotskapade Armenienförgreningar